in Nederland en Suriname: Defecatie, het laten gaan van ontlasting
 in Vlaanderen: Geslachtsgemeenschap
 inz. in het noorden van Nederland: Duitsers; zie Bijnamen voor Duitsers